Слепнёвская волость — упразднённая административно-территориальная единица 3-го уровня и бывшее муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куньинском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Слепнёво.

География 
Территория волости граничила на севере с Ушицкой и Боталовской, на востоке — с Каськовской, на юге — с Пухновской волостями Куньинского района, на западе — с Великолукским и Усвятским районами Псковской области.

На территории Слепнёвской волости расположены озёра: Ордосно или Турно (5,1 км², глубиной до 6,7 м), Едрино или Едрица (1,1 км², глубиной до 4 м), Встеселовское (0,6 км², глубиной до 4 м), Пыньковское или Рогаткино (0,5 км², глубиной до 3,2 м), Дегтярно (0,5 км², глубиной до 3 м), Дреговское или Дрек или Горевицкое (0,4 км², глубиной до 2,5 м), Малаховка (0,2 км², глубиной до 5,4 м) и др.

Население

Населённые пункты 
В состав Слепнёвской волости входили 46 деревень: Слепнёво, Авинцы, Арестово, Балычи, Белавино, Быково, Васютино, Гламазды, Григоркино, Дрег, Котово, Кретивля, Курилово, Куркино, Ларьково, Люткино, Малюткино, Мартьяново, Микушкино, Новый Посёлок, Печково, Поташово, Потеплино, Рябово, Секутьево, Спичино, Токарево, Хомушино, Хрущели, Шарапово, Шестаково, Встеселово, Боровинка, Волково, Евстигнеево, Зябки, Коврыжкино, Кожино, Колотовка, Кошелево, Лазарево, Малахово, Пыньки, Слоново, Стишково, Харитоново.

История 
Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах Морозовской и Октябрьской волостей было создано муниципальное образование Слепнёвская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Куньинский район со статусом муниципального района.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года Слепнёвская волость была упразднена и вместе с Боталовской, Назимовской, Ущицкой эти территории 11 апреля 2015 года были объединены во вновь образованную Куньинскую волость.

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые муниципальные образования Куньинского района